Die Fußball-Niederrheinliga 2008/09 war die 63. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der sechsten Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die zweite Mannschaft des Wuppertaler SV Borussia nach sechs Jahren, der KFC Uerdingen 05 nach 37 Jahren, TuRU Düsseldorf nach vier Spielzeiten, der VfB Homberg und der VfB Speldorf nach drei Spielzeiten sowie der SV Straelen nach zwei Jahren aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SpVg Schonnebeck (Rückkehr nach 21 Jahren), TuRa 88 Duisburg sowie die zweite Mannschaft des SV Straelen (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu. Die SpVg Radevormwald musste vor Saisonbeginn Insolvenz anmelden.

Sieger wurde zum dritten Mal der VfB Speldorf, der damit nach einer Saison wieder in die NRW-Liga aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die SpVg Schonnebeck und die zweite Mannschaft des SV Straelen verließen die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der Cronenberger SC nach sechs Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2008
Fußballsaison 2008/09